Okręty US Navy o nazwie USS "Mizar", pochodzącej od gwiazdy Mizar:

Pierwszy "Mizar" (AF-12) był okrętem transportowym w czasie II wojny światowej.
Drugi USNS "Mizar" (AGOR-11) był oceanograficznym okrętem badawczym i okrętem ratowniczym okrętów podwodnych

Mizar